Greinz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hugo Greinz (1873–1946), österrikisk skriftställare och journalist
 Rudolf Greinz (1866–1942), österrikisk skriftställare

Tyska efternamn